Lutsu (Kose), een plaats in Estland, gemeente Kose
Lutsu (Põlva), een plaats in Estland, gemeente Põlva
Lutsu (Valga), een plaats in Estland, gemeente Valga
Lutsu (rivier), een rivier in Estland, provincie Põlvamaa